Seznam občin departmaja Vosges zajema 515 občin.

Vosges